BMW Е90 је пета генерација серије 3, немачког произвођача аутомобила BMW и чинили су га лимузина/седан (интерне ознаке E90), караван (ознаке E91), купе (ознаке E92) и кабриолет (ознаке E93). E90/E91/E92/E93 су се производили од 2005. до 2013. године. Због засебних интерних ознака модела за сваки стил каросерије, термини „Е90” или „E9x” се понекад користи да би се описала ова генерација серије 3.

Историјат 
Асортиман је представљен у марту 2005. године за 2006. моделску годину, са стиловима лимузине и каравана. Купе је представљен 2006. године, а кабриолет 2007. године, оба за 2007. моделску годину. Седан и караван је дизајнирао Џоџи Нагашима, творац модела Е39 из серије 5, док је Марк Михаел Маркефка дизајнирао купе и кабриолет.

Ово је први BMW серије 3 који је добио турбо-бензински мотор (у изведби 335i), као и run-flat гуме на којима се може возити чак и кад се пробуше (ови модели немају резервни точак).

Е90/Е92/Е93 М3 је једина генерација М3 коју покреће V8 мотор. Представљен је 2007. године и користио је BMW S65 V8 атмосферски мотор. Производио се у каросеријским верзијама лимузини, купеу и кабриолету.

На салону аутомобила у Њујорку априла 2006. године, Е90 је освојио награду за Светски аутомобил године, од стране жирија који су чинили 46 аутомобилских новинара из целог света. Аутомобил је похваљен због одличног баланса између перформанси и практичности, као и између стила и озбиљности. Жири је такође био импресиониран новим дизел моторима и варијантама са погоном на све точкове.

На европским тестовима судара 2005. године, Е90 је добио максималних пет звездица за безбедност, али је разочарао код заштите пешака добивши само 4 поена од укупно 36. Рестајлинг је урађен 2008. године за седан и караван, а за купе и кабриолет 2010. године.

Након увођења серије F30/F31 2012. године, седан (Е90) и караван (Е91) су обустављени. Међутим, купе (Е92) и кабриолет (Е93) су остали у производњи до 2013. године, након чега су их заменили модели F32/F33 из серије 4.

Производња и продаја 
Поред Немачке и Јужноафричке Републике, E90 се производио и у Кини, Египту, Индији, Индонезији, Малезији, Мексику и Русији.

 Седан се производио од децембра 2004. до октобра 2011. године
 Караван се производио од септембра 2005. до јануара 2012. године
 Купе се производио од јуна 2006. до јуна 2013. године
 Кабриолет се производио од децембра 2006. до октобра 2013. године

Први пут пласиран у марту 2005. године, аутомобил је брзо постао најпродаванији аутомобил BMW групе у свету, а до краја године је испоручено 229.900 возила.

Мотори

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Netcarshow: BMW 320d (2006) 

Аутомобили
BMW
Aутомобили средње класе